Acharia (vlindergeslacht), een geslacht van vlinders uit de familie slakrupsvlinders 
 Acharia (plantengeslacht), een geslacht uit de familie Achariaceae